«Альфа-Шанс» — благотворительный фонд, основанный Альфа-банком для поддержки молодых талантов. Программа была учреждена в 1995 году с целью помочь региональным выпускникам школ получить образование в лучших московских вузах. В состав попечительского совета программы входил Михаил Фридман. Должность генерального директора фонда занимает директор по маркетингу Альфа-банка Алексей Гиязов.

В разные годы формат программы «Альфа-Шанс» менялся. С 2020 года в программу начали принимать студентов 3-4-го курсов любых российских вузов, 30 лучших получают грант по 300 тыс. рублей, которые могут потратить по своему усмотрению (например, на оплату стажировки, мощный компьютер, какой-либо собственный проект). По словам Гиязова, программа направлена на создание сообщества стипендиатов для успешного построения карьеры после учёбы. Среди экспертов программы на официальном сайте указаны: Олег Сысуев, Егор Высоцкий (основатель и директор «Нетмонет»), Фаина Захарова (президент фонда «Линия жизни»), Иманбек (Диджей и музыкальный продюсер).

Среди партнёров «Альфа-Шанса» вузы: ВШЭ, НГУ, АлтГУ, ДВФУ, КФУ, ННГУ, Самарский университет, ИТМО, ТюмГУ, УрФУ, ЧелГУ, УУНТ, Финансовый университет при Правительстве РФ.

Примечания